Zückert ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Friedrich Zückert (1737–1778), deutscher Mediziner
 Annelore Zückert (1925–2009), österreichische Skirennläuferin

Siehe auch:
 Zucker
 Zuckert